Dies ist eine Liste der Städte und städtischen Siedlungen in der ukrainischen Oblast Charkiw.

Die folgende Tabelle enthält die Städte und Siedlungen städtischen Typs der Oblast mit ihren Einwohnerzahlen für das Jahr 2015.

Nachweise 

!
Charkiw